

Geografie 
 Vlaanderen - het noordelijke, Nederlandstalige deel van België
Vlaamse Gemeenschap - een van de deelstatelijke instellingen in België
Vlaams Gewest - een gebiedsgebonden overheid in België
 West-Vlaanderen - een Nederlandse en later Belgische provincie
 Oost-Vlaanderen - een Nederlandse en later Belgische provincie
 De Vlaanders - volksnaam voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 
 Frans-Vlaanderen - deel van Vlaanderen in Frankrijk
 Zeeuws-Vlaanderen - deel van Vlaanderen in Nederland

Historisch
 Graafschap Vlaanderen - een historisch graafschap
 Westelijk Vlaanderen - onderdeel van het graafschap
 West-Vlaanderen (1713) - onderdeel van het graafschap
 Kroon-Vlaanderen - onderdeel van het graafschap
 Rijks-Vlaanderen - onderdeel van het graafschap
 Romaans-Vlaanderen - Romaanstalige deel van het Graafschap Vlaanderen dat nu over Frankrijk (Rijsel, Douai, Orchies) en België (Doornik) verdeeld is
 Rijsels-Vlaanderen - de streek rondom Rijsel en Douai (deel van Romaans-Vlaanderen)
 Het gebied dat pas vanaf de 15e eeuw de Nederlanden genoemd werd (en nog tot de 18e eeuw weleens als 'Vlaanderen' bleef aangeduid worden)  
 Staats-Vlaanderen - later Zeeuws-Vlaanderen in Nederland
 Vlaanderen (Franse provincie) - provincie van de Franse koninkrijk (voorloper van Norddepartement), bestaande uit overgenomen delen van het graafschap Vlaanderen, Henegouwen en Kamerijk

Overige 
 Vlaanderen (literair maandblad) - een literair tijdschrift dat verscheen tussen 1903 en 1905
 Kunsttijdschrift Vlaanderen - een kunsttijdschrift dat tussen 1966 en 2002 verscheen onder deze naam, daarna Kunsttijdschrift Vlaanderen
 Paul Vlaanderen - een hoorspelserie
 Tonny Vlaanderen en Sophie Vlaanderen, beter bekend als Dames Vlaanderen - portretfotografen
 Vlaanderen (lied), een liedje van Paul van Vliet
 Vlaanderen (tijdschrift)

Zie ook 
 Vlaams
 Vlamingen